Макбрин () — шотландская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1947) — ирландская поэтесса.
  (род. 1977) — британский футболист, чемпион Австралии (2013).
 Макбрин, Крис (род. 1972) — новозеландский снукерист.
  (род. 1952) — американский пловец, рекордсмен мира в плавании на 400 м вольным стилем (1971—1972) и эстафете 4×200 (1970—1971, 1971—1972).

См. также